Града — назви географічних об'єктів в Україні:
 Града — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Града — село, Тернопільська область, Кременецький район
 Града — зупинний пункт Південно-Західної залізниці